És mégis mozog a föld, Jókai Mór regénye
 És mégis mozog a föld (1973), Jókai Mór regénye alapján készült 3 részes tévéfilm

Lásd még
Eppur si muove